

Таррітаун — місто, штат Джорджія
 Таррітаун — селище, штат Нью-Йорк